Драган Лукић Омољац је био југословенски и српски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1960
!1970
!1980
!1990
!2000
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|1
|0
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|1
|2
|0
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|3
|2
|0
|1
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|7
|5
|0
|1
|15
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1964. || -{The Long Ships}- || /
|-
| 1967. || Забавља вас Мија Алексић (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Леваци (ТВ серија) || Хармоникаш
|-
| 1971. || Песници свог заната (ТВ мини серија) || Песник
|-
| 1971. || Сладак живот на српски начин (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Грађани села Луга (ТВ серија) || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || Милан Радовановић
|-
| 1978. || Тамо и натраг || 	Француски криминалац
|-
| 1978. || Двобој за јужну пругу || Младић са трубом
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || Мајстор Милисав
|-
| 1982. || Паштровски витез (ТВ филм) || Стражар
|-
| 1982. || Приче преко пуне линије (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Друга Жикина династија || Пацијент
|-
| 1986. || Неозбиљни Бранислав Нушић (ТВ филм) || Глумац „Пера Каленић” (као Љубомир Омољац)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Породично благо (ТВ серија) || Сељак
|}

Хроника 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1989. || Смехотворци (ТВ мини документарна серија) || (Архивски снимци)
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци